Skatteøen kan henvise til:

 Skatteøen - en roman af Robert Louis Stevenson, der udkom i 1883 (originaltitel. Treasure Island
 Skatteøen (musical) - en musical baseret på Stevensons roman
 Skatteøen (film fra 1934) - en amerikansk film baseret på Stevensons roman
 Skatteøen (film fra 1937) - en sovjetisk film baseret på Stevensons roman
 Skatteøen (film fra 1950) - en amerikansk/britisk film baseret på Stevensons roman
 Skatteøen (film fra 1971) - en sovjetisk film baseret på Stevensons roman
 Skatteøen (film fra 1972) - en britisk/vesttysk/italiensk/fransk/spansk film baseret på Stevensons roman med bl.a. Orson Welles
 Skatteøen (film fra 1990) - en tv-film

Se også 
 Sebastian's Skatteøen - et album af Sebastian fra 1986 med musik skrevet til den danske musical baseret på Skatteøen
 ''Skatteøens hemmelighed - en dansk turistfilm fra 1953